Риал Северного Йемена () — денежная единица Йеменского Мутаваккилийского Королевства и Йеменской Арабской Республики.

История 
В 1517 (окончательно в 1538)—1633 и в 1872—1918 годах северный Йемен входил в состав Османской империи. Фактически некоторые районы северного Йемена весь этот период находились под управлением зейдитских имамов. Монетная система Йемена не была привязана к турецкой, в обращении находились монеты различных стран. Чеканились также собственные монеты, монетные дворы работали в нескольких городах. В XVII веке чеканились медные мангиры и фалсы, серебряные утмани, букши и хумсы.

В XVIII веке собственные монеты чеканятся значительно реже. В этот период чеканятся серебряные харфы, букши и кабиры.

В XIX веке устанавливается система, основанная на риале, равном талеру Марии-Терезии: риал = 80 букш. В этот период чеканились серебряные харфы, букши, кабиры и пара.

В начале XX века чеканятся бронзовые харфы и халалы, серебряные кабиры. В 1904 году имам Яхья провёл денежную реформу, денежная система была изменена: риал = 40 букш = 80 халалов = 160 залатов. Впервые начата чеканка монет в риалах (имади риал) и его фракциях. Чеканились также золотые монеты, основанные на стандарте турецкой лиры.

При короле Ахмаде (правил в 1948—1962) чеканились золотые риалы, по-прежнему основанные на стандарте золотой турецкой лиры. Номинал на них обозначался также в соверенах (1 риал = 4 соверена). В обращении продолжал использоваться талер Марии-Терезии, использовались и другие валюты: индийская рупия, саудовский риял, фунт стерлингов, доллар США.

В 1962 году была провозглашена Йеменская Арабская Республика. В 1963 году начат выпуск новых монет, денежная система первоначально осталась прежней (риал = 40 букшам). 5 февраля 1964 года принят закон о выпуске бумажных денег, их выпуск производился Валютным советом Йемена. В марте 1965 года из обращения изъяты талеры Марии-Терезии. В соответствии с указами от 8 марта 1965 года и 23 февраля 1966 года из обращения изъяты серебряные монеты в 10, 20 букшей и 1 риал.

В 1971 году учреждён Центральный банк Йемена, которому было передано эмиссионное право.

В мае 1972 года было установлено твёрдое соотношение: 5 риалов = 1 доллар США, с мая 1973 года — 4,50 риала = 1 доллар США. С 1983 года осуществлялась регулярная корректировка курса в сторону его понижения.

В 1975 году введена новая разменная единица — филс, риал = 100 филсам, банкноты в 10 и 20 букшей изымались из обращения.

После объединения Йеменской Арабской Республики и Народно-Демократической Республики Йемен в 1990 году в обращении на всей территории страны остались как риал Северного Йемена, так и динар Южного Йемена, приравненные в соотношении 26 динаров за 1 риал. Центральный банк Йемена (северного) и Банк Йемена (южного) были объединены в единый Центральный банк Йемена.

В 1993 году начат выпуск новых монет. В 1996 году динар был выведен из обращения, единой валютой объединённой страны стал йеменский риал, старые денежные знаки в риалах Северного Йемена были постепенно заменены на новые.

Монеты 1904—1990 годов 
При имаме (с 1918 года короле) Яхья чеканились монеты:
 бронзовые: 1 залат, ,  имади риала;
 серебряные: , , , , , 1 имади риал;
 золотые: , , , 1, 2, 5, 10 лир.

При короле Ахмаде чеканились монеты:
 бронзовые и алюминиевые: ,  ахмади риала;
 серебряные: , , , , , 1 ахмади риал;
 золотые:  риала — 1 соверен,  риала — 2 соверена, 1 риал — 4 соверена.

Йеменской Арабской Республикой чеканились монеты:

в 1962—1974 годах:
 бронзовые: ,  риала,  букши;
 из алюминиевой бронзы: , 1, 2 букши;
 латунные:  риала;
 серебряные: , , ,  риала, 5, 10, 20 букш, 1 риал.

в 1974—1985 годах:
 алюминиевые: 1 филс;
 латунные: 5, 10 филсов;
 медно-никелевые: 25, 50 филсов, 1 риал.

Чеканились также памятные монеты ЙАР из драгоценных металлов: 1, 2, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 500 риалов.

Банкноты 
Выпускались банкноты:
 Валютного совета Йемена: 10, 20 букш, 1, 5, 10, 20, 50 риалов;
 Центрального банка Йемена: 1, 5, 10, 20, 50, 100 риалов.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Риал
Деньги Северного Йемена